Динвуд ():

 Динвуд — район Вашингтона 
 Динвуд — станция Вашингтонского метро